Беллу:

 Беллу (фр. Bellou) — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия.
 Беллу — одно из крупнейших и самых известных кладбищ в Бухаресте (Румыния).
 Беллу, Сотирия (1921—1997) — известная греческая певица.
 Мендеш Беллу, Антониу (1842—1929) — португальский кардинал.

См. также